Australia
 Contea di Mitchell – local government area dello Stato di Victoria
Stati Uniti d'America
 Contea di Mitchell – contea della Carolina del Nord
 Contea di Mitchell – contea della Georgia
 Contea di Mitchell – contea dell'Iowa
 Contea di Mitchell – contea del Kansas
 Contea di Mitchell – contea del Texas